Beggin' – singolo dei Four Seasons del 1967
 Beggin' – singolo dei Madcon del 2008
 Beggin' – brano musicale dei Måneskin del 2017